Розумна сила – концепція, що обґрунтовує використання поєднання примусу і винагород з привабливістю цінностей та переконань задля досягнення цілей.

Партії 
 «Розумна сила» – політична партія ​​України, яку очолює Олександр Соловйов.